Excel steht für:
 Excel (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Excel (Band), US-amerikanische Crossover-Band
 Excel Distributing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Excel Motors, Automobilhersteller aus Jamaika
 Microsoft Excel, eine Tabellenkalkulationssoftware

im weiteren Sinn für:
 Excel, Name der letzten Version de britischen Sportwagens Lotus Éclat
 Excel, Modell der Flugzeugfamilie Citation, siehe Cessna Citation Excel
 ExCeL, Abkürzung des Londoner Messegeländes Exhibition Centre London
 EXCEL, Abkürzung der ersten Cholesterinsenkungs-Studie, siehe Cholesterin#Cholesterin im Körper
 Excel Airways, letzter Name der ehemaligen britischen Fluggesellschaft XL Airways UK
 Excel TS, ein kleines Township im US-amerikanischen Marshall County (Minnesota)

EXCEL